Bayerns Internationale Tennismesterskaber 2022 var en tennisturnering, der blev spillet udendørs på grusbaner i MTTC Iphitos i München, Bayern, Tyskland i perioden 25. april - 1. maj 2022. Det var den 106. udgave af Bayerns Internationale Tennismesterskaber siden den første turnering i 1900, og på grund af navnesponsorater fra BMW og American Express blev turneringen afviklet under navnet BMW Open presented by American Express. Turneringen var en del af ATP Tour 2022 i kategorien ATP Tour 250.

Herresingletitlen blev vundet af Holger Rune, som dermed vandt sin første ATP-titel i karrieren. I finalen vandt han over Botic van de Zandschulp, som måtte opgive ved stillingen 4-3 i første sæt på grund af problemer med vejrtrækningen. Rune vandt turneringen uden sættab, og opnåede i anden runde sin første sejr over en top 10-spiller, da han besejrede verdens nr. 3, Alexander Zverev. Rune blev endvidere den første danske vinder af en ATP-titel i herresingle, siden Kenneth Carlsen vandt i Memphis i 2005, og van de Zandschulp var den første hollandske ATP-finalist i single siden Robin Haase var i finalen i Gstaad i 2016. Resultaterne medførte, at Holger Rune avancerede 25 pladser til nr. 45 på ATP's verdensrangliste, hvilket var hans første placering blandt de 50 bedste spillere. Og finalisten van de Zandschulp satte også ny personlig rekord på ranglisten med en 31.-plads.

Sejren i herredoubleturneringen gik til Kevin Krawietz og Andreas Mies, som i finalen besejrede Rafael Matos og David Vega Hernández med 4-6, 6-4, [10-7]]. Det var Krawietz' 14. ATP-titel i double, mens Mies vandt sin ottende doubletitel på ATP Tour, hvoraf samtlige havde været med Krawietz som makker. Det var parrets anden turneringssejr i træk, idet de ugen før også havde vundet Barcelona Open. For Krawietz var det endvidere et succesrigt titelforsvar, idet han i 2021 havde vundet titlen i München med Wesley Koolhof som makker, mens Mies var gået glip af det meste af sæsonen 2021 på grund af en knæskade.

Efter Ruslands invasion af Ukraine tidligere på året tillod tennissportens styrende organer, WTA, ATP, ITF og de fire grand slam-turneringer, at spillere fra Rusland og Hviderusland fortsat kunne deltage i turneringer på ATP Tour og WTA Tour, men de kunne indtil videre ikke stille op under landenes navne eller flag, og spillerne fra de to lande deltog derfor i turneringen under neutralt flag.

Præmier 

Den samlede præmiesum for turneringen androg € 534.555, hvilket var en stigning på 27 % i forhold til året før, der dog blev afviklet under særlige omstændigheder på grund af COVID-19-pandemien.

Herresingle

Hovedturnering 

Hovedturneringen havde deltagelse af 28 spillere, der fordelte sig på:
 19 direkte kvalificerede spillere i form af deres placering på ATP's verdensrangliste pr. 14. marts 2022 (seks uger før turneringens start).
 3 spillere, der havde modtaget et wildcard (markeret med WC).
 4 spillere, der havde kvalificeret sig til hovedturneringen fra kvalifikationsturneringen (markeret med Q).
 2 lucky losere fra kvalifikationen (markeret med LL).

Resultater

Kvalifikation 

Kvalifikationen havde deltagelse af 16 spillere, der spillede om de sidste fire ledige pladser i hovedturneringen. Følgende spillere kvalificerede sig til hovedturneringen:

Følgende spillere gik videre til hovedturneringen som lucky losere:

Resultater

Herredouble 

Turneringen i herredouble havde deltagelse af 16 par, der fordelte sig på:
 14 direkte kvalificerede par i form af deres placering på ATP's verdensrangliste.
 2 par, der havde modtaget et wildcard (markeret med WC).

Eksterne henvisninger 
 BMW Open  
 ATP Tour - München 2022 - Results

Noter 

2022
ATP Tour 2022